Иван Гринько:
 Гринько, Иван Устинович (1922—1989) — полковник Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Гринько, Иван Яковлевич (1920—2000) — комбайнёр Старо-Деревянковской МТС Каневского района Краснодарского края, Герой Социалистического Труда.